El término embargo puede referirse a:

 Embargo, término comercial y de política internacional, derivado del Derecho.
 Sanción económica, como concepto que engloba el embargo económico a un Estado.
 Embargo, película portuguesa de 2010 basada en el cuento homónimo de José Saramago.
 Embargo de Noticias, término periodístico.